Tord Bonde kan syfta på:

 Tord Bonde (Petersson) (död senast 1329), riddare och riksråd 
 Tord Bonde (Röriksson) (död 1417), riddare och riksråd
 Tord Bonde (Karlsson) (död 1456), riddare, riksråd och marsk
 Tord Bonde (Magnusson) (död 1545 eller 1546), lagman och riksråd
 Thord C:son Bonde (1900–1969), svensk arméchef 1957–1963